Iceberg è un grande pezzo di ghiaccio alla deriva nel mare, può anche riferirsi a:

Animazione 
 Iceberg – personaggio di One Piece

Botanica 
 Iceberg – varietà di lattuga

Cucina 
 Iceberg Vodka – marca di vodka canadese

Geografia 
 Iceberg A-68 –  iceberg staccatosi dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C, sulla costa orientale della Penisola Antartica, nel luglio 2017
 Iceberg B-15 – iceberg staccatosi dalla Barriera di Ross nel 2000, considerato l'iceberg più grande mai stato registrato
 Iceberg B-17B – iceberg staccatosi dalla Barriera di Ross nel 1999

Letteratura 
 Iceberg – romanzo di Clive Cussler

Moda 
 Iceberg – marchio della moda italiana dell'azienda Gilmar

Musica 
 Iceberg – album dei Krisma del 1986
 Iceberg – singolo dei Krisma del 1986

Videogiochi 
 Iceberg Interactive – casa di videogiochi olandese

Persone 

Iceberg – (o Iceberg Slimm), pseudonimo di Duan Dyer è un rapper britannico nato nel 1978.